

Toponymes 
 Un ségala une terre propice à la culture du seigle ;
 le Ségala, une région de France méridionale ;
 le Ségala lotois, un sous-pays du département du Lot ;
 Ségala, une commune du cercle de Kayes dans la région de Kayes au Mali.

Homonymie de toponyme